Yu Yang – chińska badmintonistka
 Yu Yang – chiński piłkarz
 Yu Yang – chiński hokeista na trawie

Zobacz też 
 Yang Yu – chińska pływaczka